Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2002/2003 прошёл с 5 октября 2002 года по 11 мая 2003 года и стал третьим розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 12 команд: 8 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, тульский «Арсенал», занявший последнее место в Суперлиге А, а также «Купол-Антей» из Ижевска (победивший в высшей лиге в предыдущем сезоне), ТЕМП-СУМЗ из Ревды и «Союз» из Заречного. В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 Новосибирский «Локомотив» завоевал путёвку в Суперлигу А на следующий сезон.
 Тульский «Арсенал» также был включён в число участников Суперлиги А следующего сезона.
 БК «Динамо-Автодор» снялся с чемпионата после 12 сыгранных матчей. В оставшихся матчах клуб получил технические поражения со счётом 0:20.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2002/2003

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2002 год в баскетболе
2003 год в баскетболе